Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du  au .

Hsieh Su-Wei remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Martić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chang Kai-Chen et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Malaisie
Sport en Malaisie en 2012
Tennis en février 2012
Tennis en mars 2012